Аббревиатура ВСО которая может обозначать:

 ВСО — военно-строительный отряд;
 ВСО — военно-строительное обмундирование;
 ВСО — Всемирная сионистская организация;
 ВСО — Высшее сестринское образование;
 ВСО — внутреннее суммативное оценивание;
 ВСО — Вне сферы ответственности (деловой сленг);
 ВСО — вентилятор системы охлаждения;
 ВСО — вставай страна огромная;
 ВСО — Военно-следственный отдел.